Pergamo – città antica dell'Asia Minore
 Pergamo (Pergama) – città dell'isola di Cipro
Pergamo – personaggio della mitologia greca
pergamo o ambone – tribuna delle chiese cristiane per letture e canti liturgici, posto nel presbiterio
pergamo o pulpito – palco rialzato delle chiese cristiane per la predicazione, posto nella navata o all'esterno della chiesa